Fónagy János (1900-1929) kommunista újságíró
Fónagy János (1942) jogász, gazdasági vezető, politikus